Mönchskappe steht für:
 Habit, zur Ordenstracht eines Mönchs gehörige Kopfbedeckung
 Mönchskappe (Pilz) 

Trivialnamen von Pflanzen:
 Herbstzeitlose
 Blauer Eisenhut

Geografische Objekte:
 Mönchskappe (Pfälzerwald), Berg im Pfälzerwald
 Mönchskappe, dt. Name des Dorfes Żabnica (Gryfino) in der polnischen Stadt- und Landgemeinde Gryfino